Dorazil ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Dorazil (1695–1759), Bildhauer des Barock
 Roman Laurentius Dorazil (1737–1798), Bildhauer des Spätbarock